Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 61001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 23 maja 2000 do 3 września 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

61001-61100

61101-61200

61201-61300

61301-61400

61401-61500

61501-61600

61601-61700

61701-61800

61801-61900

61901-62000

Przypisy 

Lista planetoid 061001-062000